Алекса́ндр Козло́в:
 Козлов, Александр (род. 1952) — советский и российский метатель молота.
 
 Козлов, Александр Владимирович (1920—1989) — советский административный руководитель, строительный деятель, деятель промышленности, заслуженный строитель Марийской АССР.
 Козлов, Александр Герасимович (1905—1943) — Герой Советского Союза.
 
 Козлов, Александр Илларионович (1816—1893) — российский врач XIX века.
 Козлов, Александр Константинович (1961—2001) — российский музыкант, клавишник, участник группы «Агата Кристи».
 Козлов, Александр Леонтьевич (1906—1979) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Председатель Совнархоза Тюменского экономического административного района.
 
 Козлов, Александр Павлович (1802—1857) — командир Измайловского лейб-гвардии полка (1849—1854), генерал-лейтенант.
 Козлов, Александр Петрович (1949—2021) — губернатор Орловской области.
 Козлов, Александр Сергеевич (1993—2022) — российский футболист.